Ме́ншиковский дворе́ц:

 Меншиковский дворец — здание на Университетской набережной в Санкт-Петербурге.
 Большой (Меншиковский) дворец — здание на территории дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум» в городе Ломоносове.
 Меншиковский дворец — одно из названий Итальянского дворца в Кронштадте.
 Меншиковский дворец — одно из названий Лефортовского дворца в Москве.